Ла Еренсија има више значења:

 Ла Еренсија, Начеа (Тенабо), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Еренсија (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Еренсија (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Еренсија (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Еренсија (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Еренсија (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Еренсија, Километро 13 (Коазакоалкос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Еренсија (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику